Erck ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Erck (1818–1880), deutscher lutherischer Theologe und Generalsuperintendent
 Wolfgang Erck (* 1938), deutscher Botschafter

Siehe auch:
 Erk